Альтобелли () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Альтобелли, Алессандро (род. 1955) — итальянский футболист.
  (1866—1942) — итальянский политик и профсоюзный деятель.
  (род. 1993) — итальянский футболист.
 Альтобелли, Джо (1932—2021) — американский бейсболист и тренер.
  (1560—1637) — итальянский астроном.
  (1857—1917) — итальянский адвокат и политик.
  (род. 1986) — аргентинский футболист.
  (род. 1983) — итальянский футболист.
  (род. 1995) — итальянский футболист.
  (род. 1985) — американский певец и автор песен.
  (род. 1970) — итальянский футболист.